Sankt Nikolaus steht für:
 Nikolaus von Myra (3./4. Jh. n. Chr.), griechisch-byzantinischer Bischof, davon abgeleitet auch kurz Nikolaustag, der Gedenktag des heiligen Bischofs am 6. Dezember

St. Nikolaus, Sankt Nikolaus ist der Name folgender geografischer Objekte:
 St. Nikolaus (Großrosseln), Ortsteil der Gemeinde Großrosseln, Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 St. Nikolaus (Langenau), Ortsteil der Stadt Langenau, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 St. Nikolaus (Freiburg), Stadtteil von Freiburg im Breisgau, siehe Opfingen, Baden-Württemberg
 Sankt Nikolaus (Oberhausen), Ortsteil der Gemeinde Oberhausen, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

 Sankt Nikolaus (Gemeinde Güssing), Ortsteil von Güssing, Burgenland
 St. Nikolaus (Innsbruck), Stadtteil von Innsbruck, Tirol
 St. Nikolaus (Gemeinde Matrei in Osttirol), Ort bei Matrei, Bezirk Lienz, Tirol

 St. Nikolaus (Kaltern), Fraktion von Kaltern, Südtirol
 St. Nikolaus (Ulten), Fraktion der Ulten, Südtirol

 Liptovský Mikuláš, Stadt in der Slowakei (Liptau-Sankt-Nikolaus)
 Sânnicolau Mare, Stadt in Rumänien (Groß Sankt Nikolaus)
 Törökszentmiklós, Stadt in Ungarn (Türkischsanktniklas)

 São Nicolau (Kap Verde), Insel

Baulichkeiten:
 Kirchen mit dem Patrozinium des Nikolaus von Myra, siehe Nikolaikirche
 Kirchen mit dem Patrozinium des Nikolaus von Flüe, siehe Bruder-Klaus-Kirche

Wasserfahrzeuge:
 Das Motorschiff St. Nikolaus der Achenseeschifffahrt befuhr 2000–2011 ein Stück des Inns bei Kufstein
 Ein ehemaliges Kirchenboot, siehe Kirchenboot#Kirchenboot St. Nikolaus des Bistums Essen

Sankt Nikolaus, Weiteres:
 Sankt Nikolaus (Kantate), eine Kantate von Benjamin Britten

Siehe auch:
 Nikolaus von Myra #Namensvarianten – auch zu Ortsnamensvarianten, und in anderen Sprachen
 Niklaus von Flüe, „Bruder Klaus“ (1417–1487), Schweizer Eremit und Heiliger (Gedenktag am 25. September)
 Nikolaus
 St. Niklaus
 Svatý Mikuláš (Begriffsklärung)